Stroe (Gelderland), een dorp in de gemeente Barneveld (Gelderland)
Stroe (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland)